

Сент-Пітер — місто, штат Міннесота
 Сент-Пітер — селище, штат Іллінойс
 Сент-Пітер — переписна місцевість, штат Вісконсин